Az 1965-ös Giro d’Italia volt a  48. a verseny történetében. San Marinóban rajtolt a mezőny május 15-én. A 22 versenynapot 1 pihenőnap szakította meg. A győztes az olasz Vittorio Adorni lett. Június 6-án, Firenzében ő vehette át a győztesnek járó rózsaszín trikót. Több mint 11 perccel előzte meg az összetettben második helyezett versenyzőt.

Szakaszok

Végeredmény

Összetett

Hegyi pontverseny

Források

 BikeRaceInfo 

Giro d’Italia